La maison de Vienne est une famille féodale de Franche-Comté issue d'Hugues, comte de Vienne qui va perdurer jusqu'au .

Hugues de Vienne adopte le nom et les armes de l'ancienne Maison de Vienne, issue d'une branche des Anscarides de Franche-Comté (comtes palatins de Bourgogne). Cette famille fournit de nombreux prélats et militaires dont l'amiral Jean de Vienne.

Arbre généalogique 
L'arbre généalogique ci-dessous reconstitue une partie de la descendance d'Hugues de Vienne, comte de Vienne en 1250-1263 (alias Hugues IV de Neublans d'Antigny, † 1277).

- Fils d'Hugues III de Neublans d'Antigny seigneur de Pagny, Pouilly, Seurre et St-Georges (motte castrale, aujourd'hui faubourg au sud de Seurre), Hugues IV tirait ses droits sur Vienne de sa mère Béatrice/Béatrix de Mâcon-Vienne, † 1239, dame héritière de Ste-Croix (on trouvera à l'article Sainte-Croix des sources justificatives), Pymont (à Boyer, Saône-et-Loire), Lons en partie (le bourg St-Désiré), Pymont (Jura) et Mirebel, fille de Guillaume IV, sœur des comtes de Vienne Henri Ier et Guillaume V, et arrière-arrière-petite-fille d'Étienne Ier comte de Bourgogne, de Vienne et de Mâcon.   

Père de Philippe Ier-II († 1303), à l'origine des branches de Seurre et St-Georges, avec plus tard Joux, Arc, Bussy ; de Longvy en partie ; de Pymont (Saône-et-Loire), Lons en partie et Pymont (Jura), avec plus tard Ruffey, Montmorot, Chevreaux, Antigny et Commarin ; de Pagny, avec plus tard Binans, Neublans, Givry/Gevry, et de Jean Ier († 1319) à l'origine des sires de Mirebel, plus tard de Roulans, Chevigny, Arc et Listenois, Montby, Clervans), Hugues IV est l'arrière-arrière-arrière-grand-père de Guillaume de St-Georges († 1437, issu de Philippe), et l'arrière-grand-père du célèbre amiral Jean de Vienne (issu de Jean  de Miribel).   

- Le frère cadet d'Hugues IV, Henri Ier d'Antigny de Ste-Croix (Henri II comme comte de Vienne en 1247-1250) continue les seigneurs de Sainte-Croix. Mais cette seigneurie passe par héritage au  à la branche de Seurre ci-dessus ;   

- Quant à la seigneurie d'Antigny, nom qui désigne aussi la famille, elle était en fait passée au frère cadet d'Hugues III, Philippe Ier d'Antigny. Philippe et Hugues étaient deux fils de Guillaume Ier de Neublans et de Flore dame d'Antigny. Guillaume Ier était probablement lui-même le fils de Philippe Ier de Neublans, le petit-fils d'Hugues Ier de Neublans, et le frère d'Hugues II de Neublans de Pagny.

Généalogie 
Les couleurs, qui représentent les principaux titres seigneuriaux (voir la légende sous l'arbre), mettent en évidence les successions au sein de la famille. Certains membres, dont le nom est en gras, possèdent leur propre fiche Wikipedia accessible depuis cet arbre.

Voir aussi

Articles connexes 
 Histoire de la Franche-Comté
 Histoire de Salins-les-Bains
 Armorial des familles de Franche-Comté

Liens externes 

 .
 .

Références 

Bourgogne_médiévale